Ruillé-Froid-Fonds dans la Mayenne, anciennement Ruillé d'Anjou
 Ruillé-sur-Loir dans la Sarthe,
 Ruillé-le-Gravelais dans la Mayenne.

Voir aussi
 Geoffroy de Ruillé (1842-1922), sculpteur animalier français